Henrik Nilsson (voetballer) - Zweeds voetballer
 Henrik Nilsson (kanovaarder) - Zweeds kanovaarder
 Henrik Nilsson (roeier) - Zweeds roeier